Castel Gandolfo, olaszországi település
 Castel Gandolfo, a Vatikán külső területei Castel Gandolfóban